Fußangel steht für:

 Fußangel, defensives Kampfmittel, siehe Krähenfuß

Fußangel ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Fußangel (1852–1910), deutscher Politiker (Zentrum), siehe Johannes Fusangel
 Uta Fußangel (* 1969), deutsche Moderatorin